Bługowo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Bługowo, un village de la gmina de Lipka ;
 Bługowo, un village de la gmina de Złotów.